Mikasa, città giapponese della prefettura di Hokkaidō
Mikasa, nave della Marina imperiale giapponese
Mikasa, azienda giapponese di articoli sportivi
Monte Mikasa, altro nome con cui è noto il Monte Wakakusa
Mikasa League, altro nome con cui è noto il campionato georgiano di calcio a 5
Diversi membri della famiglia imperiale del Giappone:
Takahito, principe Mikasa
Yuriko, principessa Mikasa
Principe Tomohito di Mikasa
Principessa Tomohito di Mikasa